Sharon Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sharon Springs (Kansas)
Sharon Springs (New York)